La Serie A 1956–57 fue la 55ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 25ª bajo el formato de grupo único. AC Milan ganó su sexto scudetto.

Clasificación

Resultados

Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos 
 Resultados en el sitio oficial de RSSSF

1957
Fútbol en 1956
Fútbol en 1957